Воук (от , прошедшее время от глагола «проснуться») — политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.

К концу 2010-х годов термин «воук» приобрёл более общее значение: «связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, ЛГБТ-активизмом» и стал предметом мемов, иронического использования и критики.

История 
Оксфордский словарь прослеживает историю жаргонного термина с 1960-х годов, в основном в форме , «быть вовлечённым», словарь Уэбстера отмечает широкое распространение после гибели Майкла Брауна в 2014 году. Около того же времени слово стало употребляться в научной литературе.

В 2016 году афроамериканские буддисты предложили использовать Воук как титул Будды, вызвав энергичную дискуссию: «Что ж нам, теперь вместо The Buddha said, excellent, excellent! говорить The Woke said: Yo! Dope, man…?».

См. также 
 SJW

Примечания

Литература 
 McNicholl, Adeana. Being Buddha, Staying Woke: Racial Formation in Black Buddhist Writing // Journal of the American Academy of Religion 86.4 (2018): 883-911. 
 Reynolds, Chelsea. The “Woke” Sex Discourse: Sexuality and Gender in Online Consumer Magazines // The Handbook of Magazine Studies (2020): 180-197.  
 

Политические термины